Le tournoi de Nottingham 2006 s'est déroulé du  au  sur gazon en extérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Richard Gasquet remporte le tournoi en simple en battant Jonas Björkman en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Jonathan Erlich et Andy Ram s'imposent en finale face à Igor Kunitsyn et Dmitri Toursounov. Il s'agit de leur  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nottingham
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Nottingham
Tennis en Angleterre en 2006
ATP 2006
Tennis en juin 2006